Lombardi puede referirse a los siguientes poblados o divisiones administrativas:

Guardia Lombardi, municipio de Italia.
Lombardi, área no incorporada, en California (Estados Unidos).
Sant'Angelo dei Lombardi, municipio de Italia.
Sherman Acres, anteriormente llamada Lombardi; área no incorporada, en California (Estados Unidos).
Torella dei Lombardi, municipio de Italia.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

Alfonso Lombardi, escultor italiano del siglo XVI.
Angela Lombardi, política italiana.
Angelo Lombardi, personaje televisivo italiano.
Augusto Lombardi, periodista italiano.
Bruna Lombardi, actriz, modelo y escritora brasileña.
Carlos Lombardi, autor de telenovelas brasileño.
Cristiano Lombardi, futbolista italiano.
Dean Lombardi, dirigente deportivo estadounidense.
Diego Lombardi, actor peruano.
Dino Lombardi, expiloto de motociclismo italiano.
Ernie Lombardi, besibolista estadounidense.
Federico Lombardi, jesuita director de Radio Vaticana.
Fernando Zavala Lombardi, economista peruano.
Francis Lombardi, aviador y diseñador italiano.
Francisco José Lombardi, director de cine peruano.
Franco Lombardi, filósofo italiano.
Germano Lombardi, escritor italiano.
Giancarlo Lombardi, empresario y político italiano.
Gianfranco Lombardi, jugador y entrenador italiano de básquetbol.
Giannina Arangi-Lombardi, soprano italiana.
Giosuè Lombardi, ciclista italiano.
Giovanni Lombardi, ciclista italiano.
Giovanni Lombardi, ingeniero suizo.
Giovanni Lombardi, futbolista italiano.Guido Lombardi, periodista, abogado y político peruano.Gustavo Lombardi, exfutbolista profesional argentino. Hernán Lombardi, político argentino.John V. Lombardi, profesor y autoridad universitaria estadounidense.Johnny Lombardi, personalidad televisiva canadiense en lengua italiana.Julian Lombardi, inventor estadounidense.Julio Antonio Lombardi, botánicoLella Lombardi, piloto de Fórmula 1.Lombardi, locutor brasileño.Louis Lombardi, actor estadounidense.Mark Lombardi, pintor estadounidense.Matthew Lombardi, jugador estadounidense de hockey sobre hielo.Maximiliano Lombardi, futbolista uruguayo.Michael Lombardi, empresario estadounidense.Michele Lombardi, futbolista italiano.Nicholas Lombardi, ingeniero estadounidense.Pietro Lombardi, luchador italiano.Ricardo Caruso Lombardi, futbolista y entrenador argentino.Riccardo Lombardi, jesuita y teólogo italiano.Riccardo Lombardi, político italiano.Rodrigo Lombardi, actor brasileño.Sandro Lombardi, futbolista suizo, de origen italiano.Stefano Lombardi, futbolista italiano.Steve Lombardi, luchador estadounidense.Verónica Zavala Lombardi, política peruana.Vince Lombardi, entrenador estadounidense de fútbol americano.Vincenzo Lombardi, patriota italiano.

Además, puede referirse a:(9397) Lombardi, asteroide del Sistema Solar.Falco Lombardi, personaje de videojuegos de la saga Star Fox, de Nintendo.Lombardi, Ltd., película muda de género cómico de 1919.Lombardi's, primera pizzería en Estados Unidos.Museo Glauco Lombardi, museo en Parma (Italia).Rotary Lombardi Award, premio anual otorgado al mejor lineman o linebacker del fútbol americano universitario.Trofeo Vince Lombardi''', trofeo entregado al equipo ganador del Super Tazón de la NFL.